Die siebte Ausgabe des CECAFA-Cups, offiziell 1979 Palmares CECAFA Championship, fand vom 3. bis zum 17. November 1979 in Kenia statt. Sieben ost- und mittelafrikanische Mannschaften spielten hier um den Titel des Ost- und Mittelafrikameisters im Fußball. Malawi gewann seinen zweiten Titel.

Spielmodus 

Die sieben teilnehmenden Länder spielten in zwei Gruppen mit drei bzw. vier Teams. Der Gruppenzweite spielte gegen den Gruppenersten der anderen Gruppe im Halbfinale. Die beiden Halbfinalsieger spielten im Finale um den Titel. Die Halbfinalverlierer spielten um einen Platz 3.

Turnier

Gruppe A 

|}

|}

Gruppe B 

|}

|}

Halbfinale 

|}

Wiederholungsspiel 

|}

Spiel um Platz 3 

Das Spiel um Platz 3 fand am 16. August in Mombasa statt.

|}

Finale 

|}
Ost-/Mittelafrikameister 1979Malawi

Weblinks 

 Das Turnier auf www.rsssf.com (englisch)

1979
Fußballveranstaltung 1979
Fußball (Kenia)
Sportveranstaltung in Nairobi
Sportveranstaltung in Mombasa